

Туры

2014 BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet

BTS 1ST Japan Tour 2015 Wake Up: Open Your Eyes

2015 BTS LIVE <The Most Beautiful Moment in Life On Stage>

2016 BTS LIVE The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue

2017 BTS Live Trilogy Episode III: The Wings Tour

BTS World Tour: Love Yourself and Love Yourself — Speak Yourself

Концерты

BTS Global Official Fanclub A.R.M.Y 1ST Muster

Japan Official Fan Meeting Vol.1

BTS 2014 <SHOW & PROVE Concert>

2015 BTS Live Trilogy Episode I: BTS Begins

BTS 2ND Muster [ZIP CODE : 22920]

BTS 3RD Muster [House of Armys]

BTS 4TH Muster [Happy Ever After]

BTS 5TH Muster [Magicshop]

Фан-встречи

2014 BTS 1st Fan Meeting in Europe & South America <RWeL8?>

Japan Official Fan Meeting Vol.2 -Undercover Mission-

Japan Official Fanmeeting Vol.3 ~Reaching You~

Japan Official Fanmeeting Vol.4 ~Happy Ever After~

Japan Official Fanmeeting Vol.5 ~Magic Shop~

Презентации

Совместные туры

Highlight 2015 Tour

Выступления на телевизионных шоу

Примечания 

Списки концертных туров
BTS